Hardin County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hardin County (Illinois)
 Hardin County (Iowa)
 Hardin County (Kentucky)
 Hardin County (Ohio)
 Hardin County (Tennessee)
 Hardin County (Texas)